Ojstro (Laško), een plaats in de Sloveense gemeente Laško
 Ojstro (Trbovlje), een plaats in de Sloveense gemeente Trbovlje